6-й выпуск  Тура Зеландии — шоссейной однодневной велогонки по дорогам нидерландской провинции Зеландия. Гонка прошла 2 июня 2013 года в рамках Европейского тура UCI 2013. Победу одержал немецкий велогонщик Андре Грайпель из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 17 команд: 4 команды категории UCI ProTeam, 5 проконтинентальных и 8 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 127 гонщиков. До финиша доехали 92 спортсмена.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Тур Зеландии 2013 на FirstCycling
 
 
 
 

2013 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 2013 году
Июнь 2013 года